Edificio de La Equitativa puede referirse a:

 Edificio de La Equitativa, edificio en Bilbao.
 Edificio de La Equitativa, edificio en Málaga.
 Palacio de la Equitativa, edificio en la calle Alcalá, 14, Madrid.
 Edificio de La Equitativa, edificio en la calle Alcalá, 63, Madrid.
 Edificio de La Equitativa, edificio en Santander.
 Edificio de La Equitativa, edificio en Valencia.
 Edificio de La Equitativa, edificio en Vigo.